Ханава может означать:

 Ханава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасисиракава префектуры Фукусима. 
 Ханава, Кадзуити (род. 1947) — японский мангака, работающий в жанрах эрогуро, сэйнэн, хоррор, повседневность.